Семён Изра́илевич Ли́пкин (, Одесса, Херсонская губерния, Российская империя — 31 марта 2003, Переделкино, Москва, Россия) — русский советский поэт и переводчик. Муж поэтессы Инны Лиснянской.

Биография 
Родился 6 (19 сентября) 1911 года в Одессе в семье кустаря-закройщика Израиля Ицковича Липкина, снимавшего мужскую портняжную мастерскую в Авчинниковском переулке, дом № 8, кв. 6, где и жила вся семья (в списках квартиронанимателей от 8 января 1918 года отец указан как мещанин местечка Рясна Чаусского уезда Могилёвской губернии). По совету Э. Г. Багрицкого в 1929 году переехал в Москву, где начал публиковать стихи в газетах и журналах. По его словам, самостоятельно выучил персидский язык. Окончил Московский инженерно-экономический институт (1937). В годы Великой Отечественной войны сражался в рядах 110-й Калмыцкой кавалерийской дивизии и Волжской военной флотилии.

С 1934 года переводил поэзию, преимущественно эпическую, с восточных языков (в частности, аккадский эпос «Поэма о Гильгамеше», татарский эпос «Эдигей», калмыцкий эпос «Джангар», киргизский эпос «Манас», памятник индийской культуры «Бхагавадгита»). Переводил поэзию Кабира и Лал-Дэда для Библиотеки всемирной литературы.

Автор нескольких книг стихов, романа «Декада», воспоминаний о В. С. Гроссмане , О. Э. Мандельштаме, Н. А. Заболоцком, Г. А. Шенгели, А. А. Тарковском и др.

Член СП СССР с момента его основания в 1934 году.

Произведения Липкина насыщены сюжетами и образами из Библии, еврейскими темами. Особое место в его творчестве заняла Катастрофа («На Тянь-Шане», 1959; «Вильнюсское подворье», 1963; «Зола», «Моисей», «Памятное место» — 1967).

В 1968 году стихотворение Липкина «Союз», в котором говорится о народе И, было воспринято «читателями, официальной критикой и особенно пропагандистами антисионистской кампании Ю. Ивановым и Е. Евсеевым как иносказательное прославление еврейского народа». Участник альманаха Метрополь.

Поэт хранил у себя копию романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», который решением высших партийных и советских органов был запрещен к публикации. С помощью А. Д. Сахарова, Б. Ш. Окуджавы и В. Н. Войновича в середине 1970-х годов копия романа была вывезена из СССР и впервые опубликована в Швейцарии в 1980 году.

В 1979 году, вместе с женой И. Л. Лиснянской и В. П. Аксёновым, вышел из СП СССР в знак протеста против исключения из него Виктора Ерофеева и Евгения Попова. В 1986 году, в начале перестройки, был восстановлен в рядах Союза писателей.

Оригинальное творчество поэта получило полное признание лишь в 1980—1990-е годы: «Нынче Липкин как поэт, прозаик и мемуарист заслонил Липкина-переводчика». «В стихах Липкина запечатлён опыт сопротивления и выживания, опыт стойкого неприятия лжи и зла».

Умер 31 марта 2003 года. Похоронен на Переделкинском кладбище.

Награды 
 Заслуженный работник культуры Узбекской ССР (1968);
 народный поэт Калмыцкой АССР (1968);
 в 2001 году Семёну Липкину было присвоено почётное звание «Герой Калмыкии» с вручением высшей награды Калмыкии ордена «Белый лотос»;
 Государственная премия Таджикской ССР имени Рудаки (1967).
 Орден «Манас» III степени (15 января 2001 года, Киргизия) — за большой вклад в развитие кыргызской литературы, многолетнюю плодотворную переводческую деятельность, взаимообогащение национальных культур
 Премия Президента Российской Федерации в области литературы и искусства 2002 года (13 февраля 2003 года).
 Государственная премия Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая (1992)
 Три ордена «Знак Почёта» (1954, 1957, 1960)
 орден Отечественной войны II степени
 ещё медали

Семья 
 Первая жена — Нина Сергеевна Куликова (1905—1998).
 Дети — Зоя (род. 1938), Яков (род. 1939), Георгий (род. 1943), Ирина (род. 1943).
 Вторая жена — Инна Львовна Лиснянская (1928—2014).

Сочинения

Поэзия 
 Родина: [Стихи]. — —: Военмориздат, 1941. — 24 с.
 Очевидец: Стихотворения разных лет. — : Сов. писатель, 1967. — 183 с.
 Очевидец: Стихотворения разных лет / [Ил.: Д. Б. Пюрвеев]. — Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1974. — 126 с.
 Вечный день: Стихотворения / [Ил.: Ю. И. Космынин]. — : Сов. писатель, 1975. — 95 с.: ил.
 Тетрадь бытия: [Стихи и переводы / Худ. В. Манин]. — Душанбе: Ирфон, 1977. — 223 с.
 Воля: [Стихи]. — Ann Arbor: Ardis, 1981. — 300 с.
 Кочевой огонь: [Стихотворения. Поэмы]. — Ann Arbor: Ardis, 1984. — 167 с.
 Лира: Стихи разных лет. — : Правда, 1989. — 29, [3] с.
 Декада / [Послесл. В. Максимова, С. Рассадина]. — : Кн. палата, 1990. — 284, [2] с.
 Лунный свет: Стихотворения и поэмы. — : Современник, 1991. — 251, [1] с.
 Письмена: Стихотворения. Поэмы / [Вступ. ст. С. Рассадина]. — : Худ. лит., 1991. — 350, [1] с.
 Перед заходом солнца: [Стихи и переводы, 1990—1993]. — ; Париж; Нью-Йорк: Третья волна, 1995. — 142, [1] с.
 Воля: Стихи, поэмы. — : ОГИ, 2003. — 492 с.
 
 Посох. — : АСТ, 2009. — 320 с.

Проза 
 Сталинградский корабль.— : Военмориздат, 1943. — 62, [2] с.
 Декада: [Летопис. повесть]. — New York: Chalidze, 1983. — 184 с.
 Картины и голоса: [Драматург. проза / Предисл. В. Максимова]. — : Overseas publ. interchange, 1986. — 104 с.
 Сталинград Василия Гроссмана. — Ann Arbor: Ardis, 1986. — 145 с.
 Жизнь и судьба Василия Гроссмана. — : Книга, 1990. — 269, [2] с.
 Угль, пылающий огнём: Зарисовки и соображения. — : Б. и., 1991. — 46, [2] с.
 Вторая дорога: Зарисовки и соображения. — : Олимп, 1995. — 269 с.
 Квадрига: Повесть; Мемуары. — : Книжный сад; Аграф, 1997. — 636, [2] с.

Переводы 
 Поэзия Чечено-Ингушетии. — , 1938.
 Джангар. — : Правда, 1940.
 Джангар. — : Гослитиздат, 1940.
 Джангар. — : Гослитиздат, 1940.
 Манас / Пер. С. Липкина и М. Тарловского. — , 1941.
 Навои А. Лейли и Меджнун. — Ташкент, 1943.
 Навои А. Лейли и Меджнун. — , 1945.
 Поэты Киргизии. — , 1946.
 Тукай Г. Шурале. — —, 1946.
 Манас Великодушный. — , 1947.
 Тукай Г. Стихотворения. — —, 1948.
 Тукай Г. Шурале. — Казань, 1948.
 Алимджан Х. Ойгуль и Бахтиер. — Ташкент, 1948.
 Навои А. Лейли и Меджнун. — —, 1948.
 Навои А. Семь планет. — Ташкент, 1948.
 Новые стихи. — Сталинабад, 1949.
 Шогенцуков Али. Поэмы. — Нальчик, 1949.
 Навои А. Семь планет. — —, 1949.
 Цадасса Г. Три поэмы. — Махачкала, 1950.
 Мирмухсин. Уста Гияс. — Ташкент, 1951.
 Турсун-заде М. Поток приветствий. — Сталинабад, 1951.
 Турсун-заде М. Путешественник по Индии. — Сталинабад, 1951.
 Фирдоуси А. Сказание о Бахраме Чубина. — Сталинабад, 1952.
 Из дагестанской поэзии. — Махачкала, 1952.
 Махмуд Х. Песни любви. — Махачкала, 1954.
 Навои А. Семь планет. — , 1954.
 Фирдоуси А. Шах-намэ. — , 1955.
 Кабардинская эпическая поэзия. — Нальчик, 1956.
 Турсун-заде М. Голос Азии. — : Молодая гвардия, 1957; Сталинабад, 1957.
 Навои А. Лейли и Меджнун. — Ташкент, 1957.
 Джангар. — , 1958.
 Цадаса Г. Сказка о зайце и льве. — Махачкала, 1958.
 Абулохасан Рудаки. Избранное / Пер. с таджикского-фарси В. Левика и С. Липкина. — : Худ лит., 1958.
 Фирдоуси А. Поэмы из «Шах-намэ». — Сталинабад, 1959.
 Голоса шести столетий. — Ташкент, 1960.
 Страницы таджикской поэзии. — Сталинабад, 1961.
 Строки мудрых. — : Сов. писатель, 1961.
 Гургани Ф. Вис и Рамин. — , 1963.
 Турсун-заде М. Дорогая моя. — , 1963.
 Турсун-заде М. и Рахим-зода Б. Путь солнечного луча. — Душанбе, 1964.
 Цадаса Г. Сказка о зайце и льве. — Махачкала, 1964.
 Кабир. Лирика / Пер. с хинди С. Липкина. — : Худ. лит., 1965. — 174 с. с портр. — (Сокровища лирической поэзии).
 Джангар. — Элиста, 1966.
 Тукай Г. Шурале. — Казань, 1966.
 Тукай Г. Шурале. — , 1967.
 Гэсэр. — , 1968.
 Навои А. Сочинения в 10 т. Том 5. Лейли и Меджнун. — Ташкент, 1968.
 Навои А. Сочинения в 10 т. Том 6. Семь планет. — Ташкент, 1968.
 Цадаса Г. Сказка о зайце и льве. — Махачкала, 1969.
 Махабхарата. — , 1969.
 Золотая цепь. — , 1970.
 Мечиев К. Огонь очага. — , 1970.
 Джангар. — Элиста, 1971.
 Турсун-заде М. От Ганга до Кремля. — : Сов. писатель, 1971; : Правда, 1971.
 Поэты Таджикистана. — 1972.
 Гэсэр. — , 1973.
 Дебет Златоликий и его друзья. — Нальчик, 1973.
 Калидаса. Драмы и поэмы / Пер. с санскрита С. Липкина. Подстрочный пер., вст. статья, примеч. Б. Захарьина. — : Худ. лит., 1974.
 Джангар. Песнь седьмая. — Элиста, 1974.
 Тукай Г. Шурале. — , 1974
 Шогенцуков Али. Камбот и Ляца. — Нальчик, 1975.
 Тукай Г. Шурале. — , 1975.
 Шогенцуков Али. Мадина. — Нальчик, 1976.
 Мечиев К. Избранное. — , 1976.
 Джангар. — Элиста, 1977.
 Слово и камень: Избранные переводы из узбекской поэзии. — Ташкент, 1977.
 Тукай Г. Водяная. — , 1978.
 Тукай Г. Сказка о козе и баране. — Казань, 1986.
 Джангар. — Элиста, 1989.
 Идегей. — Казань, 1990.
 Семьдесят две небылицы. — Элиста, 1990.
 Навои А. Лейли и Меджнун. — Ташкент, 1990.
 Идегей. — Казань, 1994.
 Манас Великодушный. — Рига, 1995.

Переложения 
 Приключение богатыря Шовшура, прозванного Лотосом. — , 1947, 1958, 1960.
 Манас Великодушный. — —, 1948.
 Манас Великодушный. — , 1958.
 Сожжение змей. — , 1958.
 Царевна из Города Тьмы. — , 1961.
 О богатырях, умельцах и волшебниках. — , 1963.
 Держава ранних жаворонков. — , 1968.
 Рождённый из камня. — , 1974.

Примечания

Ссылки 

 Семен Липкин в Журнальном Зале

 Семен Липкин. Квадрига. Повесть. Мемуары, Юрий Кублановский, «Новый Мир» 1997, № 9
 ЛИПКИН, СЕМЕН ИЗРАИЛЕВИЧ Энциклопедия Кругосвет
 ТОТ, КТО РОДИЛСЯ, — НЕ УМРЕТ // Размышления о жизни и творчестве С. Липкина, Матвей Гейзер ЛЕХАИМ, май 2002, 5 (121)
 БИБЛИОГРАФИЯ
 Интервью Елены Калашниковой, май 2002 г.

Русские поэты
Переводчики и исследователи «Махабхараты»
Катаеведы
Заслуженные работники культуры Узбекской ССР
Народные поэты Калмыкии
Герои Калмыкии
Лауреаты премии Президента Российской Федерации
Лауреаты Государственной премии Таджикской ССР
Члены Союза писателей СССР
Похороненные на Переделкинском кладбище
Лауреаты премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства